Dukat, szerbiai hegység 
Dukat, oroszországi városkörnyék 
Dukat, albániai település
Dukat, szerbiai település Bosilegrad községben
Dukat, szerbiai település Gadžin Han községben
Dukat, a Star Trek: Deep Space Nine című televíziósorozat egyik szereplője 

Lásd még
dukát, történelmi pénzegység